Яровой, Сергей:
 Яровой, Сергей Павлович (род. 1948) — советский мотогонщик, советский и российский тренер.
 Яровой, Сергей Фёдорович (род. 1957) — художественный руководитель ансамбля «Голубые береты».